Соревнования по теннису среди женщин в одиночном разряде на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 6 по 13 августа на кортах Олимпийского теннисного центра. Игры проходили на кортах с твёрдым покрытием DecoTurf, на которых также проходит и Открытый чемпионат США. В соревнованиях приняли участие 64 спортсменки из 34 стран. 

Олимпийской чемпионкой сенсационно стала 34-я ракетка мира Моника Пуиг, которая не входила в число 16 сеянных. По ходу турнира Моника обыграла 4 сеянных теннисисток. Пуиг принесла Пуэрто-Рико первую в истории золотую медаль на Олимпийских играх во всех видах спорта (ранее на счету спортсменов Пуэрто-Рико было 2 серебряные и 6 бронзовых медалей с 1948 года). Кроме того, это первая олимпийская медаль в соревнованиях женщин для спортсменов Пуэрто-Рико и первая медаль в теннисе.

Призёры

Посев 

<ol start="1">
  Серена Уильямс (третий раунд)
  Анжелика Кербер ''(финал, серебряная медаль)
  Гарбинье Мугуруса (третий раунд)
  Агнешка Радваньская (первый раунд)
  Винус Уильямс (первый раунд)
  Роберта Винчи (первый раунд)
  Мэдисон Киз (поражение в матче за третье место)
  Светлана Кузнецова (третий раунд)

<ol start="9">
  Карла Суарес Наварро (третий раунд)
  Йоханна Конта (четвертьфинал)
  Петра Квитова (победа в матче за третье место, бронзовая медаль)
  Тимея Бачински (первый раунд)
  Саманта Стосур (третий раунд)
  Анастасия Павлюченкова (второй раунд)
  Элина Свитолина (четвертьфинал)
  Барбора Стрыцова (второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Теннис на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года